Downham (Cambridgeshire)
 Downham (Essex)
 Downham (Lancashire), een plaats en civil parish in het Engelse graafschap Lancashire
 Downham (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Bromley
 Downham (Northumberland)
 Little Downham, een dorp (village en civil parish) in het Engelse graafschap Cambridgeshire
 Downham Market)